

Patronyme 
 Duan Chengshi (vers 800-863), écrivain chinois
 Duan Qifeng (né en 1973), athlète chinois
 Duan Qirui (1864-1936), seigneur de la guerre chinois

Autres 
 Duan de wushu, grade du wushu moderne

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme